Мурзицкий сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мурзицкий сельсовет — в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Мурзицкий сельсовет — в Сеченовском районе Нижегородской области.